Ondrej Janík (né le  à Senica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || HC Dukla Senica U18 || Slovaquie U18 || 10 || 0 || 2 || 2 || 10 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2006-2007 || HK 36 Skalica U18 || Slovaquie U18 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || || || || ||
|-
| HC Dukla Senica U20 || Slovakia U20 2
|| 13 || 1 || 4 || 5 || 12 || || || || ||
|-
| rowspan='3'|2007-2008 || HC Dukla Senica U18 || Slovakia U18 2 || 40 || 29 || 56 || 85 || 68 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica U20 || Slovakia U20 2 || 6 || 0 || 2 || 2 || 10 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 17 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2008-2009 || HC Slovan Bratislava || Extraliga
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| rowspan='3'|2009-2010 || HC Slovan Bratislava U20 || Slovakia U20 || 39 || 4 || 7 || 11 || 46 || 11 || 0 || 2 || 2 || 20 
|-
| HC Slovan Bratislava || Extraliga || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='3'|2010-2011 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 30 || 0 || 0 || 0 || 31 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 16 || 1 || 4 || 5 || 16 || || || || || 
|-
| HK Nitra || 1.liga || 8 || 0 || 2 || 2 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| rowspan='2'|2011-2012 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 12 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 26 || 4 || 6 || 10 || 73 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2012-2013 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1.liga || 23 || 3 || 5 || 8 || 8 || -|| -||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || HC Dukla Senica || 1.liga || 43 || 5 || 7 || 12 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2014-2015 || HC Dukla Senica || 1.liga || 43 || 4 || 18 || 22 || 22 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2015-2016 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 0 || 5 || 5 || 44 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 23 || 0 || 2 || 2 || 30 || -|| -||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || HK Skalica || 1.liga || 46 || 2 || 14 || 16 || 28 || 11 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
| 2017-2018 || HK Skalica || 1.liga Qual. || -|| -||- ||- ||-  || 12 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
|2018-2019 || HK Skalica || 1.liga || 41 || 4 || 9 || 13 || 88 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
|2019-2020 || HK Skalica || 1.liga || 48 || 6 || 8 || 14 || 34 || -|| -||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || HK Skalica || 1.liga || 38 || 3 || 9 || 12 || 30 || -|| -||- ||- ||- 
|-
|2021-2022 || HK Skalica || 1.liga ||  ||

Références 

Naissance en septembre 1990
Naissance dans la région de Trnava
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du HK 36 Skalica
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Tchécoslovaquie